14-й Чемпионат СССР по самбо проходил в Киеве с 22 по 25 октября 1960 года. В соревнованиях участвовал 181 спортсмен от 14 команд ДСО и ведомств.

Медалисты

Литература 
 Самбо: Справочник / М.: Советский спорт, 2006;
 Борьба самбо: Справочник / Составитель Е. М. Чумаков — М.: Физкультура и спорт, 1985;
 Спортивный ежегодник 1960 / Составитель Г. М. Михайлова — М.: Физкультура и спорт, 1961.

Спортивные соревнования в Киеве
Спорт на Украине в 1960 году
Октябрь 1960 года
Чемпионаты СССР в 1960 году
Соревнования по самбо на Украине